Климентий (Коба) Лендинозович Цитаишвили (; ) — грузинский футболист, игравший на позиции нападающего.

Карьера игрока 
Футболом начал заниматься в «Динамо» (Зугдиди), в 18-летнем возрасте перешел в футбольную школу тбилисского «Динамо». Вместе с командой дважды выигрывал грузинский чемпионат. Выступал в клубах «Динамо» (Зугдиди), «Шевардени-1906» и «Колхети» (Поти).

В 2000 году уехал в Израиль, где выступал за «Хапоэль» (Ришон-ле-Цион). В следующем году перешел в «Бней-Иегуда», а через год оказался в «Хапоэль Цафририм» (Холон). В 2003 году перешел в «Черноморец» (Новороссийск), однако в российском чемпионате не играл, проведя за команду несколько игр в кубке Премьер-лиги

В 2003 году покидает Россию и переезжает на Кипр, где подписывает контракт с «Анортосисом». В составе этого клуба выступал в течение трех сезонов, помог клубу выиграть национальный чемпионат. Затем выступал за другие кипрские клубы, АЭЛ и АЭК (Ларнака)

В 2007 году вернулся в «Анортосис». В следующем году вместе с клубом из Фамагусты выиграл чемпионат Кипра. Летом того же года помог «Анотосису» первым среди кипрских команд пробиться в основную сетку Лиги чемпионов. С 2009 по 2010 год выступал в «Неа Саламина». Футбольную карьеру завершил в 2010 году.

В январе 2014 года возобновил карьеру в клубе «Зугдиди», за который выступал до завершения 2014 года.

Личная жизнь 
Сын, Георгий, также профессиональный футболист

Достижения 
 «Динамо» (Тбилиси)

 Лига Эровнули
 Чемпион (2): 1998, 1999
 Суперкубок Грузии
 Обладатель (2): 1997, 1999

 «Анортосис»

 Чемпионат Кипра
 Чемпион (2): 2005, 2008

Примечания 

Футболисты Грузии
Игроки ФК «Зугдиди»
Игроки ФК «Шевардени-1906»
Игроки ФК «Динамо» Тбилиси
Игроки ФК «Хапоэль» Ришон-ле-Цион
Игроки ФК «Бней Иегуда»
Игроки ФК «Колхети-1913»
Игроки ФК «Черноморец» Новороссийск
Игроки ФК «Анортосис»
Игроки ФК АЕЛ Лимасол
Игроки ФК АЕК Ларнака
Игроки ФК «Неа Саламина»
Игроки ФК «Халканорас Идалиу»
Игроки сборной Грузии по футболу (до 21 года)
Футбольные тренеры Грузии
Тренеры ФК «Зугдиди»